Avant son attribution définitive à Prospero Lambertini (1740-1758), le titre pontifical  avait été porté par deux antipapes mineurs et par le pape légitime  qui changea de numéro peu après son élection.

Le premier antipape  

Peu après la fin du Grand schisme d'Occident, la veille même de sa mort, l’antipape d’Avignon , abandonné de presque tous ses soutiens parmi lesquels la totalité des cardinaux qu’il avait jusqu’alors créés, nomma quatre nouveaux cardinaux. Trois d’entre eux élurent pour lui succéder l’antipape . Le quatrième, Jean Carrier, absent lors du vote, considéra cette élection comme nulle et non avenue pour simonie. Il constitua alors à lui seul le Sacré Collège et éleva secrètement, le , un dénommé Bernard Garnier, sacriste de Rodez, au rang de pape sous le nom de .

Le second antipape  

Bernard Garnier, avant sa mort en 1429, avait nommé quatre cardinaux. Ceux-ci se réunirent en conclave, en 1430, et on a longtemps cru qu'ils élurent Jean Carrier (le cardinal de Benoît XIII), qui aurait aussi prit le nom de . En fait ce Jean Carrier était le neveu de l'électeur de Bernard Garnier et il prit le nom de Benoît XV.

Le pape , primitivement nommé  

Le cardinal Vincenzo Maria Orsini, élu pape le , prit d’abord le nom de  mais très rapidement changea pour celui de , sans doute après avoir constaté que le précédent «  », pape d’Avignon durant le Grand schisme d'Occident, était considéré par l’Église comme un antipape.

Le pape  

Le cardinal Prospero Lambertini, élu pape le , prit le nom de .

Article connexe et frise chronologique 
 Grand Schisme d'Occident

Antipape